Hildegarde ou Hildegard (en allemand) est un prénom féminin d'origine germanique composé des éléments hild « bataille, combat » et gard « protection », porté par plusieurs personnalités féminines, principalement au Moyen-Âge. 

Ce prénom est rare en France depuis la fin du Moyen-Âge ; depuis 2000, une trentaine de filles ont reçu ce prénom .

Personnalités 
Hildegarde peut désigner :
 Hildegarde de Vintzgau (757–783), reine carolingienne, épouse de Charlemagne.
 Hildegarde (803–860), fille de Louis le Pieux.
 Hildegarde (828-856), fille de Louis le Germanique.
 Hildegarde von Schlettstadt (morte en 1094), mécène allemande.
 Hildegarde de Bourgogne (morte en 1104), duchesse consort de Gascogne et d'Aquitaine par son mariage avec Guillaume VIII d'Aquitaine.
 Hildegarde de Bingen (1098–1179), religieuse et sainte germanique.
 Hildegarde Knef (1925–2002), actrice allemande.
 Hildegarde Fesneau (1995–), violoniste française.

Autres 
 Hildegarde, société française d'éducation et de médias.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom allemand
Prénom français